Il singolare del torneo di tennis Equity Tournament 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Jimmy Connors 4–6, 6–1, 6–3, 4–6, 6–1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Equity Tournament 1972